Sint-Aubertus (heilige)
 Sint-Aubertus (godshuis en begijnhof)
 Saint-Aubert, gemeente in het Noorderdepartement, Frankrijk
 Saint-Aubert (Québec), gemeente in Québec, Canada
 Sint-Aubertuskerk (doorverwijspagina)